Ulf Johansson (1922-1990) – attore svedese
 Ulf Johansson Werre (1956) – musicista svedese
 Ulf Peder Johansson (1957) – attore svedese
 Ulf Johansson detto Ulf Kinnesson (1957) – giocatore di badminton svedese
 Ulf Johansson (1958) – giornalista svedese
 Ulf Johansson (1967) – sciatore svedese